Příjmení Vinkler nosí více osobností:

 Aleksandr Vinkler (1865–1935) – ruský hudební skladatel, kritik a pedagog německého původu
 František Vinkler (1839–1899) – český novinář, překladatel, samosprávný úředník, finančník, společenský organizátor na Mělnicku, defraudant
 Milan Vinkler (fotbalista) (1940–2003) – slovenský fotbalový útočník
 Milan Vinkler (* 1960) – český podnikatel

Podobná příjmení 
 Winkler (příjmení)
 Vinklář